Kołodnoje () – nazwa toponimów w Rosji

 Kołodnoje – wieś w obwodzie briańskim
 Kołodnoje – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego

 Także
 Kołodnoje – jezioro w obwodzie wołogodzkim
 Kołodnoje – rosyjska nazwa wsi Kołodno-Lisowszczyzna na Ukrainie
 Kołodnoje – rosyjska nazwa wsi Kołodno na Białorusi

Strony ujednoznaczniające